A 14 101-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Győr-Moson-Sopron megyében; Kunsziget település számára biztosít közlekedési kapcsolatokat.

Nyomvonala 

Az 1-es főútból ágazik ki, annak 139+500-as kilométer-szelvénye közelében, Öttevény központjában, Szabadság utca néven, kevéssel azelőtt, hogy kiágazik a főútból az ellenkező irányba a 8501-es út Lébény felé. Északkelet felé indul, keresztezi az Öttevényi-csatorna folyását; 2 kilométer előtt éri el Kunszigetet, ahol Fő út a neve, közben keletebbre fordul. A Szent Lőrinc vértanú templom előtt a főutca kettéágazik, az út kilométer-számozása a bal felé, kelet-északkeleti irányban induló József Attila utcán halad tovább, majd egy sarok után a kelet-délkeleti irányba kiágazó Győri utcán folytatódik. Elhalad a település tornacsarnoka, buszfordulója és Szent Antal-kápolnája mellett, majd a falu szélén lévő sporttelepnél ér véget, 3,739 kilométer megtétele után.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek 

14101